Сфинкс (, сфинга, собств. «душительница» — переосмысление древнеегипетского названия сфинкса «шепсес анх» — «живой образ») — зооморфное мифическое существо.

В древнеегипетском искусстве — животное с телом льва, головой человека или (реже) — головой сокола или барана.

В древнегреческой мифологии — чудовище с головой женщины, лапами и телом льва, крыльями орла и хвостом быка, персонаж легенды об Эдипе.

Гёбекли-Тепе 
Древнейшие изображения человекольва были обнаружены при раскопках Гёбекли-Тепе и датируются 10-м тысячелетием до н. э.

Египетский сфинкс 

Статуи сфинксов стали атрибутом древнеегипетского искусства ещё в период Древнего царства, наиболее ранние изображают, вероятно, царицу Хетепхерес II. Одна из самых больших монолитных статуй мира — изваяние сфинкса (Большой сфинкс), которое охраняет пирамиды фараонов в Гизе.

Существовало три распространённых варианта сфинксов:
 Классическим вариантом египетского сфинкса был андросфинкс с лицом человека, как правило, высокопоставленной особы — например, фараона.
 Храмы бога Гора украшали сфинксами с головой сокола — иеракосфинксами
 Близ храмов Амона устанавливались сфинксы с мордой барана — криосфинксы.

Поминальный храм Аменхотепа III включает изображения сфинксов с телами крокодила.

Греческий сфинкс 

Древние греки, вероятно, заимствовали мотив сфинкса из Египта. В греческой мифологии бескрылый египетский сфинкс обретает женский пол и крылья грифона.

В греческой мифологии Сфинга считается порождением хтонических чудовищ Тифона и Ехидны (по другой версии — Химеры и Ортра), злобным демоном разрушения. Чудовище с телом льва, крыльями птицы, женской головой и лицом. Крылатая дева убивала юношей.

Крылатая душительница была послана к Фивам богиней Герой за преступление фиванского царя Лаия в отношении Хрисиппа. Узнав загадку от Муз, Сфинга уселась на Фикейской горе и стала задавать её фиванцам. Она подстерегала путников, задавала им хитроумные загадки и убивала всех, кто не мог их отгадать.

После того как Эдип разгадал загадку Сфинги, чудовище кинулось с вершины горы в пропасть. По одной версии, загадка была стихотворной, и Сфинга съедала не разгадавших её. Её изображение было на шлеме Афины. В Олимпии изображены «фиванские дети, похищенные сфинксами».

Есть версия, что она была побочной дочерью Лая, и он сообщил ей тайну изречения дельфийского бога, данного Кадму. От наложниц у Лая было много сыновей, и все они не могли ответить на вопрос и гибли.

По другому истолкованию, она была морской разбойницей, блуждавшей по морям с войском и флотом, захватив гору, занималась разбоем, пока Эдип с войском из Коринфа не победил её. По ещё одному истолкованию, это амазонка, первая жена Кадма, укрепилась на горе Фикион и стала воевать с Кадмом.

Действующее лицо сатировской драмы Эсхила «Сфинкс», пьесы неизвестного автора «Сфинкс», комедии Эпихарма «Сфинкс».

Индия 

В период эллинизма мотив «человеко-льва» распространился далеко на восток Азии. В Индии для обозначения таких скульптурных изображений используют целый ряд терминов, например, «пурушамрига». Обереги с телом льва и лицом человека находят на юге Азии повсюду вплоть до Филиппин и Цейлона. С каждым новым веком азиатские изображения становятся всё более самобытными и всё менее напоминают греческие прототипы.

Белуджистанский сфинкс 

Белуджистанский сфинкс — это расположенная в округе Ласбела провинции Белуджистан Пакистана гигантская структура, напоминающая египетского сфинкса, которая либо образовалась естественным образом благодаря ветру и дождю, либо является масштабным архитектурным комплексом, построенным высокоразвитой древней цивилизацией. На скульптуре отчетливо виден головной убор, похожий на египетский немес, полосатую ткань, которую носили на голове фараоны, горизонтальная бороздка на лбу, соответствующая диадеме фараонов, поддерживающей немес и ниспадающие части ткани немеса, а также очертания горизонтально лежащих передних лап. Предполагается, что Белуджистанский сфинкс охраняет древний храм, расположенный недалеко от него.

Новое время

«Французский сфинкс» 

Мотив сфинкса вернулся в европейское искусство в эпоху маньеризма, когда его систематически использовали художники школы Фонтенбло, работавшие при дворе Франциска I. У сфинкса Нового времени, как правило, поднятая голова, обнажённая женская грудь и жемчужные серёжки. Это своего рода фантастический штрих, которым архитекторы XVII—XVIII вв. освежали строгие регулярные парки королевских и аристократических резиденций.

Подобные сфинксы вдохновлялись гротескными фресками Domus Aurea — нероновского дворца, найденного в XV веке. Мотив легко был включён в иконографический корпус классических мотивов арабесков, и распространился по Европе посредством гравюр в XVI—XVII веках. Сфинксы украшают фрески ватиканской лоджии Рафаэля (1515-20). Во французском искусстве сфинксы впервые появляются в искусстве Школы Фонтенбло в 1520-30-х годах и прослеживаются в эпоху барокко и позднего Регентства (1715—1723). Благодаря французскому влиянию сфинкс становится повсеместным садово-парковым украшением по всей Европе (Бельведер (Вена), Сан-Суси (Потсдам), Дворец Браницких (Белосток), Ла-Гранха (Испания) и вариант позднего рококо в португальском дворце Келуш).

Сфинкс в искусстве классицизма 

Изображения сфинкса изобилуют в искусстве классицизма начиная с интерьеров Роберта Адама и заканчивая ампирной мебелью эпохи романтической «египтомании».

Сфинксы являлись атрибутом неоклассического убранства, причём произошло возвращение к упрощённому раннему варианту, более похожему на роспись гротеск. Масоны считали их символом мистерий и использовали их в своей архитектуре, рассматривая как стражей врат храма. В масонской архитектуре сфинкс — частая деталь декора, например, даже в варианте изображения его головы на бланке документов.

Именно в этот период многочисленными изображениями сфинкса украсился Санкт-Петербург (см., например, Египетский мост). В 1832 г. на набережной Невы перед Академией художеств были установлены парные сфинксы, перевезённые из Египта. Тот же мотив использован при проектировании памятника жертвам политических репрессий.

С 1800 года в Петербурге под руководством А. Ф. Лабзина действовала масонская ложа «Умирающий сфинкс». В США сфинксы до сих пор устанавливают у входа в залы масонских собраний как олицетворение тайны и призыв к молчанию.

См. также 
 Человеколев — древнейшее скульптурное изображение животного.
 Тетраморф
 В честь Сфинкса назван астероид (896) Сфинкс, открытый в 1918 году.
 Бучеджский Сфинкс

Примечания

Литература 

 
 Пимонов В. И. Загадка Сфинги как математическая аллегория — The Riddle of the Sphinx as a Mathematical Allegory // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки // Филологические науки, т. 22, № 75, 2020. — С. 123—128. http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia_hum/2020/2020_6_123_128.pdf

Ссылки 
 Сфинксы в мифологии; Сфинксы в Петербурге.

 
Мифы Беотии
Мифические существа в древнегреческой мифологии
Мифические существа в древнеегипетской мифологии
Загадки